Українська демократична партія
 Українське державне правління
 Українська допоміжна поліція
 Українське Дунайське пароплавство